Bränd kan syfta på:

Bränd (roman) – en bok av Lee Child
Bränd (film) – en amerikansk dramakomedifilm från 2015

Se även
 Bränning på bål – ett dödsstraff och en begravningsritual